Met de naam Belgisch Open, Belgian Open of Belgium Open worden de volgende evenementen aangeduid:

 Belgisch Open (golf)
 Belgian Open (tennis)
 Belgium Open (darts)
 International Belgian Open, baanwielrennen
 Belgian Challenge Open, golf
 Belgium Open Poker Championship